Plutonium (94Pu) je umělý prvek, v přírodě se téměř nevyskytuje (jen ve velmi nízkých koncentracích, vzniká když 238U zachytí neutron a přemění se na beta minus radioaktivní 239U a ten na 239Np, což je také beta minus zářič).

Je známo 20 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější izotopy jsou 244Pu (poločas přeměny 8×107 let), 242Pu (3,75×105 let), 239Pu (24 110 let) a 240Pu (6 561 let). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 90 let, většina pod 11 dnů. Také bylo popsáno 8 jaderných izomerů tohoto prvku.

Významné izotopy 
 Plutonium-238 je alfa zářič s poločasem přeměny 87,7 let. Čisté 238Pu do radioizotopových termoelektrických generátorů používaných jako zdroje energie v některých vesmírných sondách se vyrábí z neptunia-237 záchytem neutronu, čímž vznikne 238Np, které se přeměňuje na 238Pu.
 Plutonium-239 je nejvýznamnějším izotopem plutonia, jeho poločas přeměny je 24 110 let. Je štěpitelné (stejně jako 241Pu) Vzniká ozářením uranu-238 neutrony v jaderném reaktoru a získává se při přepracování jaderného paliva.
 Plutonium-241 je rovněž štěpitelné, probíhá u něj také přeměna beta minus na americium-241.
 Plutonium-244 je s poločasem přeměny 8×107 let nejstabilnějším izotopem plutonia. V jaderných reaktorech nevzniká ve větším množství, protože 243Pu má krátký poločas, ovšem vytváří se při jaderných explozích.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
Plutonium
Plutonium